Шемя́кино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Шемякино — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Шемякино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Шемякино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Шемякино — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Шемякино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Шемякино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Шемякино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Шемякино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Шемякино — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Шемякино — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Шемякино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Шемякино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Шемякино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Шемякино — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Шемякино — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Шемякино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Станция 
 Шемякино — железнодорожная станция Киевского направления Московской железной дороги в деревне Шемякино Малоярославецкого района Калужской области

См. также 
 Большое Шемякино
 Малое Шемякино
 2-е Шемякино